Breuhaus steht für:

 Breuhaus (Leichlingen), ein Ortsteil der Stadt Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Breuhaus de Groot